L'édition 2000 du championnat d'Europe des nations de football espoirs se déroule du  au  en Slovaquie. Il est remporté par l'Italie.

Phase finale 
Les 8 équipes qualifiées sont réparties dans 2 groupes de quatre.

Groupe A

Groupe B

Match pour la troisième place 
  –  : 1-0

Finale 
  –  : 1-2

Références et liens

Références 
 Le championnat d'Europe espoirs 2000 sur le site de l'UEFA

Championnat d'Europe de football espoirs
 
Football en 2000
Événement sportif international en Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2000